Последняя надежда:
«Последняя надежда» — сериал 1993 года
«Последняя надежда» — фильм 1985 года
«Последняя надежда» — фильм 2005 года
«Последняя надежда» — телесериал 2012 года